Световната лига по волейбол 1998 е 9-о издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 15 май до 19 юли 1998 г. Финалният рунд е в Милано, Италия.

Отбори

Международен кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Полуфинали

Група Изток в  Белград 

|}

|}

Група Запад в  Аликанте 

|}

|}

Финална четворка в  Милано

Крайно класиране 

|}

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-резултатен играч
  Освалдо Ернандес
 Най-добър нападател
  Освалдо Ернандес
 Най-добър на сервис
  Роман Яковлев
 Най-добър на блокада
  Андреа Джани

Външни препратки 
 1998 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол